Stylatula är ett släkte av koralldjur. Stylatula ingår i familjen Virgulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Stylatula